Мертезакер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мертезакер, Пер (род. 1984) — немецкий футболист, защитник.
 Мертезакер, Ульрике (в девичестве Штанге; род. 1984) — немецкая гандболистка, с 2005 года выступающая за женскую сборную Германии.